Ваупе́с () — один из 32 департаментов Колумбии. Располагается в юго-восточной части страны на Амазонской низменности, на востоке граничит с Бразилией. Административный центр — город Миту.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Ваупес

Департаменты Колумбии